Гунаван — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фамилия 
 Гунаван, Ронни (род. 1960) — индонезийский шахматист, международный мастер.
 Гунаван, Рубен (1968—2005) — индонезийский шахматист, гроссмейстер.